Сенецио (Senecio) е име на:

 Име на римски политици от фамилията Созии
 Квинт Созий Сенецио, консул 99 и 107 г.
 Квинт Помпей Созий Приск, консул 149 г.
 Квинт Помпей Сенецио Созий Приск, консул 169 г.

 Име на политици от фамилията Нумии
 Марк Нумий Сенецио Албин (консул 206 г.), консул 206 г.; племенник на Дидий Юлиан
 Марк Нумий Сенецио Албин (консул 227 г.), консул 227 г.
 Марк Нумий Сенецио Албин (консул 263 г.), суфектконсул 256 г., консул 263 г.
 
 Други фамилии:
 Сенецио Мемий Афер, суфектконсул 99 г.
 Херений Сенецио, философ, политик 1 век
 Квинт Корнелий Сенецио Аниан, суфектконсул 142 г.

Други:
 Сенецио, вид ръстения